Okręty US Navy o nazwie USS  "Claxton":
 Pierwszy  był niszczycielem. Wszedł do służby w 1918. Przekazany Wielkiej Brytanii, gdzie służył jako HMS "Salisbury" (I52).
 Drugi  był niszczycielem. Służył w czasie II wojny światowej.

Claxton